Eastleigh est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Eastleigh, banlieue de Nairobi
Eastleigh RAF, base aérienne

Eastleigh, ville du Hampshire
Eastleigh, district non-métropolitain et gouvernement local du Hampshire
Eastleigh F.C., club de football d'Eastleigh
Eastleigh, circonscription électorale britannique
Eastleigh, localité du Devon

Homonymie de toponyme